Соревнования по стендовой стрельбе среди мужчин в дисциплине трап на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 7 и 8 августа в национальном центре стрелкового спорта в районе Деодоро. В соревнованиях приняли участие 33 спортсмена из 25 стран. 

Олимпийский чемпион 2012 года в данной дисциплине хорватский стрелок Джованни Черногорац занял 9-е место в квалификации и не попал в финал.

Золото выиграл партнёр Черногораца по команде 33-летний Йосип Гласнович, который в финале в перестрелке был лучше 46-летнего итальянца Джованни Пелльело, выигравшего в трапе на своих седьмых Играх 4-ю медаль.

Призёры

Изменения в формате 
В январе 2013 года Международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения соревнований. Спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации. В стендовой стрельбе появился полуфинальный раунд, по итогам которого два стрелка, показавшие лучший результат, выходят в финал, где определяют обладателя золотой медали. За бронзовую медаль продолжают борьбу стрелки, показавшие по итогам полуфинала третий и четвёртый результат.

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Квалификация 
В квалификационных соревнованиях спортсмены выполняют 5 серий по 25 выстрелов. 7 августа спортсмены выполнили три серии, а на следующий день ещё две серии. В полуфинал вышли 6 спортсменов, показавших лучший результат по итогам 125 выстрелов.

Полуфинал 
В полуфинале стрелки выполняют по 15 выстрелов. В финал выходят 2 спортсмена, показавших наилучший результат.

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Стрельба на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF)